Bros steht für:
 Bros (Band), britische Boygroup der 1980er Jahre
 Bros (Gemeinde Bad Vigaun), Ort bei Bad Vigaun, Tennengau, Salzburg
 Bros Music als Firmierung bis 2006, siehe Icezone Music, deutsches Plattenlabel
 Bros (Film), Spielfilm von Nicholas Stoller (2022)

Bros oder Broš ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Bros (1904–1976), deutscher Politiker (CDU)
 Michal Broš (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Bross
 Broß
 Pros